Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1935 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Hilde Sperling je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Scriven (polfinale)
  Helen Jacobs (polfinale)
  Hilde Sperling (prvakinja)
  Simone Mathieu (finale)
  Lolette Payot (četrtfinale)
  Kay Stammers (prvi krog)
  Sylvia Henrotin (četrtfinale)
  Rollin Couquerque (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1935